Osoby o tym nazwisku:
 Gustaw Buszyński – polski aktor, reżyser teatralny
 Ludwik Buszyński – polski urzędnik
 Marian Buszyński – polski prawnik i wojskowy